Pittsboro kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pittsboro (Indiana)
Pittsboro (Mississippi)
Pittsboro (North Carolina)